Laven steht für:

 Laven, eine Ortschaft in Niedersachsen, Deutschland
 Laven (Dänemark), eine Stadt in Dänemark
 Låven, eine Insel im Langesundsfjord, Provinz Vestfold, Norwegen
 Laven (Laos), ein zur Mon Khmer-Sprachgruppe gehörendes Volk in Laos

Laven ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Laven (1922–2009), US-amerikanischer Film- und Fernseh-Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Oliver Laven (* 1968), deutscher Unternehmer, Manager, Moderator
 Paul Laven (1902–1979), deutscher Rundfunkjournalist und Schriftsteller
 Rolf Laven (* 1966), deutsch-österreichischer Bildhauer, Kunstpädagoge und Hochschullehrer